

Cinema 
 Day by Day – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 Day by Day – documentario del 2011 diretto da Keith Baker e Gabe Wilkins
 Day by Day – film del 2012 diretto da Patrick Jerome
 Day by Day – film del 2013 diretto da Timothy Moore

Letteratura 
Giorno per giorno (Day by Day) – raccolta di poesie di Robert Lowell del 1977

Televisione 
 Day by Day – serie televisiva del 1988-1989

Musica
 Day by Day – album di Den Harrow del 1987
 Day by Day – singolo di Den Harrow del 1987
 Day by Day – album di Yolanda Adams del 2005
Day by Day – album dei No Mercy del 2007
Day by Day – singolo dei D del 2009
 Day by Day – EP delle T-ara del 2012
 Day by Day – brano musicale del gruppo sudcoreano Big Bang